Zawodniczki o medale mistrzostw świata walczyły 6 marca na trasie Kulebakken w kurorcie Voss-Myrkdalen. Mistrzostwa świata z 2011 roku nie obroniła Kanadyjka Jennifer Heil, która nie brała udziału w tej imprezie z powodu kontuzji. Nową mistrzynią świata została Amerykanka Hannah Kearney, srebrny medal wywalczyła japonka Miki Itō. Natomiast trzecie miejsce zajęła Kanadyjka Justine Dufour-Lapointe.

Wyniki

Kwalifikacje

Finały

Finał 1

Finał 2

Bibliografia 
 Wyniki Kwalifikacji

Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Dowolnym 2013